Станислав Николаевич Гомозков (род. 03.08.1948, г. Осиповичи Могилёвской области, БССР) — советский спортсмен, игрок в настольный теннис. Единственный чемпион мира среди советских игроков-мужчин. Четырёхкратный чемпион Европы в миксте и многократный призер чемпионатов мира и Европы в парном и командном разрядах. Многократный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.

Спортивная карьера 

Станислав Гомозков является единственным чемпионом мира среди советских игроков-мужчин. Это звание он завоевал в 1975 году в миксте вместе с Татьяной Фердман. Четырёхкратный чемпион Европы в миксте (1968, 1970, 1972, 1974), все четыре раза победил в паре с Зоей Рудновой. Пятикратный чемпион Европы среди юниоров в одиночном (1966), парном (1965, 1967) и командном разрядах (1965, 1966). Многократный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.

Самой высокой позицией в мировом рейтинге ITTF было 5-е место в 1967 году.

Тренерская карьера 

В 1978—1980 годах тренер женской сборной СССР, под его руководством женская сборная СССР в составе Нарине Антонян, Людмила Бакшутова, Флюра Булатова и Валентина Попова завоевали золото на Чемпионате Европы 1980 в Берне.

Тренер пятикратной европейской чемпионки Флюры Булатовой. Заслуженный тренер России.

Личная жизнь 
В 1997 женился на Флюре Булатовой. Имеет двух сыновей, Александра и Дмитрия, проживающих в Москве.

Примечания 

Игроки в настольный теннис СССР
Чемпионы СССР по настольному теннису
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы мира по настольному теннису
Чемпионы Европы по настольному теннису
Тренеры по настольному теннису